Seznam korpusov z zaporedno številko 20.

Seznam 
 Pehotni
 20. korpus (Združeno kraljestvo)
 20. strelski korpus (ZSSR)
 20. korpus (Wehrmacht)
 20. korpus (ZDA)
 20. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 20. korpus (Avstro-Ogrska)
 20. korpus (Nemški imperij)
 20. korpus (Ruski imperij)
 20. korpus (Ruska federacija)
 20. gardni strelski korpus (ZSSR)
 20. korpus (Otomanski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 20. mehanizirani korpus (ZSSR)
 20. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi